Самсоновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Костромская область
 Самсоновское сельское поселение — входит в Костромской район

Омская область
 Самсоновское сельское поселение — входит в Тарский район